Happy Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Happy Hill (Alabama)
 Happy Hill (Tennessee)
 Happy Hill (Texas)

in Grenada:
 Happy Hill (Grenada)

in St. Vincent und den Grenadinen:
 Happy Hill (Canouan), auf Canouan